

Sigle 
 Sindicato Unitario – sindacato spagnolo
 Stockholms universitet – università svedese
 Syracuse University – università statunitense

Codici 
 SU – codice vettore IATA di Aeroflot
 SU – codice FIPS 10-4 del Sudan
 su – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua sondanese
 SU – vecchio codice ISO 3166-1 alpha-2 dell'Unione Sovietica (eliminato nel 1992)
 SU – codice ISO 3166-2:CM della regione del Sud (Camerun)
 SU – codice ISO 3166-2:GT del dipartimento di Suchitepéquez (Guatemala)
 SU – codice ISO 3166-2:ID di Sumatra Settentrionale (Indonesia)
 SU – codice ISO 3166-2:UZ della regione di Surxondaryo (Uzbekistan)

Informatica 
 su – comando dei sistemi Unix-like

Matematica 
 SU(n) – gruppo unitario speciale di ordine n

Musica 
Su – album del 2003 del musicista turco Mercan Dede

Persone 
 Armand Su (1936-1990) – poeta ed esperantista cinese
 Su Bingtian (1989) – velocista cinese
 Su Hanchen (...–...) – pittore cinese
 Su Maozhen (1971) – ex calciatore cinese
 Su Qin (380 a.C.-284 a.C.) – stratega cinese
 Su Shi (1037-1101) – poeta, pittore, calligrafo e statista cinese 
 Su Song (1020-1101) – uomo universale cinese
 Su Tong (1963) – scrittore cinese
 Su Tseng-chang (1947) – politico taiwanese

Altro 
 Su – kana giapponese
 SU – sigla della provincia del Sud Sardegna
 SU – targa automobilistica del circondario del Reno-Sieg (Germania)
 SU – vecchia targa automobilistica di Šumperk (Repubblica Ceca)
 SU – targa automobilistica di Subotica (Serbia)
 SU – abbreviazione di StumbleUpon

Altri progetti